Брумунддал (норв. Brumunddal) — город в коммуне Рингсакер в фюльке Иннландет, Норвегия. Город является административным центром коммуны. Расположен на берегу озера Мьёса, примерно в 10 км к северу от города Хамар. Город представляет собой небольшой густонаселенный район, окруженный сельской местностью и фермами. Он расположен в устье реки Брумунда, впадающей с высокогорья в озеро Мьёса. Брумунддальская церковь находится в деревне.

В городе площадью 7,26 квадратных километров (1790 акров) проживает (2021 г.) 11 019 человек, а плотность населения составляет 1519 человек на квадратный километр (3930 человек на квадратную милю). Это делает его самым большим поселением во всем муниципалитете Рингсейкер.

Доминирующими отраслями промышленности являются сельское хозяйство, переработка руды и туризм. У Тайна также есть большое производственное предприятие в городе.[3] Брумунддал — родной город женщины, стоящей за одним из самых популярных брендов замороженной пиццы в Норвегии — Grandiosa.[4] Местная футбольная команда — Brumunddal Fotball.

Mjøstårnet, самая высокая в мире конструкция из клееного бруса, 18-этажное здание, находится в Брумунддале.

Города Норвегии
Иннландет